Rostowzew oder Rostovtzeff ist der Familienname folgender Personen:

Jakow Iwanowitsch Rostowzew (1804–1860), russischer General und Reformer
Michael Rostovtzeff (1870–1952), russischer Historiker
Pawel Alexandrowitsch Rostowzew (* 1971), russischer Biathlet